Charsa ist ein Name der beiden Arten der Untergattung Charronia innerhalb der Echten Marder. Es handelt sich dabei um

 den Buntmarder (Martes flavigula)
 den Südindischen Buntmarder oder Indischen Charsa (Martes gwatkinsii)